Kartaschowka (), der Name russischer Orte:

 Kartaschowka (Medwenka), Weiler im Rajon Medwenka, Oblast Kursk
 Kartaschowka (Schtschigry), Dorf im Rajon Schtschigry, Oblast Kursk
 Kartaschowka (Tscheremissinowo), Dorf im Rajon Tscheremissinowo, Oblast Kursk
 Kartaschowka (Lipezk), Dorf in der Oblast Lipezk
 Kartaschowka (Orjol), Dorf in der Oblast Orjol

Siehe auch:
 Kartaschow / Kartaschowa